Otto Röhm oder Otto Roehm ist der Name folgender Personen:

* Otto Röhm (Unternehmer, 1876) (1876–1939), deutscher Chemiker, Erfinder und Unternehmer
 Otto Roehm (Ringer) (1882–1958), kanadisch-US-amerikanischer Ringer
 Otto Röhm (Unternehmer, 1912) (1912–2004), deutscher Unternehmer